Орден Освобождения — название (или основная часть названия) некоторых государственных наград:

 Орден Освобождения (Франция) — государственная награда Франции, учреждённая 17 ноября 1940 года генералом Шарлем де Голлем для награждения участников движения Сопротивления.
 Орден Освобождения (КНР) — государственная награда Китайской Народной Республики, учреждённая 12 февраля 1955 года.
 Орден Освобождения Испании — учреждён в 1947 году республиканским правительством Испании в изгнании для награждения участников боевых действий против режима Франко в 1936—1937 годах.
 Орден «Освобождение Сибири» — учреждён 17 июня 1919 года Советом министров Российского государства (А. В. Колчака)

См. также 
 Медаль Освобождения (Кувейт) — государственная награда Кувейта для награждения участников кампании по освобождению Кувейта в 1991 году.